|-
| (31301) 1998 FE92||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31302) 1998 FT95||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31303) 1998 FO99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31304) 1998 FE103||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31305) 1998 FL104||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31306) 1998 FZ104||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31307) 1998 FK105||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31308) 1998 FK113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31309) 1998 FJ116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31310) 1998 FP118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31311) 1998 FX118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31312) 1998 FY118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31313) 1998 FO119||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31314) 1998 FS120||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31315) 1998 FS132||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31316) 1998 GZ7||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31317) 1998 GL8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31318) 1998 GQ10||||4 квітня 1998||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| 31319 Vespucci||||20 квітня 1998||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (31320) 1998 HX2||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31321) 1998 HD3||||21 квітня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31322) 1998 HS14||||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 31323 Лиса гора (Lysa hora)||||27 квітня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 31324 Іржіміразек (Jirimrazek)||||27 квітня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (31325) 1998 HN33||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31326) 1998 HF34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31327) 1998 HM34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31328) 1998 HV47||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31329) 1998 HU57||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31330) 1998 HB84||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31331) 1998 HU92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31332) 1998 HC101||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31333) 1998 HD101||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31334) 1998 HW102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (31335) 1998 HY124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31336) 1998 HT129||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31337) 1998 HA134||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31338 Ліпперсгей (Lipperhey)||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (31339) 1998 KY30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31340) 1998 KW53||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31341) 1998 KH55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31342) 1998 MU31||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31343) 1998 NT||1998 NT||12 липня 1998||Берлінгтон||Террі Гендлі
|-
| (31344) 1998 OM12||||30 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (31345) 1998 PG||1998 PG||3 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31346) 1998 PB1||||15 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31347) 1998 QV90||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31348) 1998 QF92||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31349) 1998 SV||1998 SV||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31350) 1998 SF2||||17 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (31351) 1998 SD24||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31352) 1998 SP135||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31353) 1998 TE||1998 TE||2 жовтня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (31354) 1998 TR3||||14 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31355) 1998 TT6||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31356) 1998 TN10||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31357) 1998 UP20||||28 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31358) 1998 UR23||||17 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31359) 1998 UA28||||29 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31360) 1998 VV14||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31361) 1998 VQ29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31362) 1998 VU41||||14 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 31363 Shulga||||14 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31364) 1998 WM6||||24 листопада 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31365) 1998 WF7||||23 листопада 1998||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (31366) 1998 WF8||||25 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31367) 1998 WB9||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31368) 1998 WW23||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31369) 1998 WX26||||16 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31370) 1998 XS3||||9 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31371) 1998 XN10||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31372) 1998 XN11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31373) 1998 XN12||||14 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31374) 1998 XZ41||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31375) 1998 XP46||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31376) 1998 XB48||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31377) 1998 XG50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31378) 1998 XZ50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31379) 1998 XX51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31380) 1998 XA73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31381) 1998 XW86||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31382) 1998 XN89||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31383) 1998 XJ94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31384) 1998 XE96||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (31385) 1998 XF96||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (31386) 1998 YG1||||16 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (31387) 1998 YA2||||16 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31388) 1998 YL2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31389) 1998 YN2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31390) 1998 YB4||||19 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31391) 1998 YA5||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31392) 1998 YJ5||||20 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (31393) 1998 YG8||||24 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31394) 1998 YX9||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (31395) 1998 YB11||||18 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31396) 1998 YQ12||||29 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31397) 1998 YR15||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31398) 1998 YU29||||27 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31399) 1998 YF30||||24 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31400) 1998 YY31||||16 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31300